Nuhn ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Nuhn (1814–1889), deutscher Anatom
 Heinrich Nuhn (* 1938), deutscher Zeithistoriker, Pädagoge und Sachbuchautor, Museumskurator
 Helmut Nuhn (* 1936), deutscher Geograph
 Jochen Nuhn (* 1947), deutscher Fernsehjournalist
 Johannes Nuhn (1442–1523), Weltgeistlicher und hessischer Chronist
 Peter Nuhn (* 1937), deutscher Pharmazeut, Naturstoffchemiker und Hochschullehrer
 Walter Nuhn (1928–2021), deutscher Kolonialschriftsteller

Weiteres:
 Burg Nuhn, abgegangene Burg bei Sachsenberg/Lichtenfels, Hessen

Siehe auch:
 Nuhne
 Nun
 Noon
 Noone